Exocoetus är ett släkte av fiskar. Exocoetus ingår i familjen Exocoetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddartade fiskar
Exocoetus